Сезон 2007/08  стал 17-й розыгрыш Евролиги среди баскетбольных женских клубных команд Европы с момента изменения названия турнира. Финал Четырёх прошёл с 11 по 13 апреля 2008 года в Брно (Чехия). Победителем Евролиги во 2-й раз подряд стал российский клуб из подмосковья Спартак.

Регулярный сезон

Группа A

Группа В

Группа С

Группа D

Плей-офф 

MVP Финала четырёх  Лорен Джексон, Спартак

Состав победителей 
  Анастасия Андерсон  Бриджит Сюзанна Берд   Наталья Виеру   Лорен Джексон   Марина Карпунина   Келли Маззанти   Ивана Матович    Келли Мари Миллер  Ирина Осипова   Анна Петракова   Екатерина Рузанова   Дайана Таурази   Тина Томпсон   Ведрана Гргин-Фонсека  Татьяна Щеголева  Главный тренер —  Наталья Хейкова

Лидеры сезона

Матч звёзд Евролиги — 2008 
Матч звёзд Евролиги — 2008 прошёл в г.Видное 13 марта 2008 года. Это была третья «игра звёзд» в истории ФИБА-Европа.

Составы команд 
По итогам двухмесячного голосования на официальном сайте турнира были объявлены составы сборных.

Баскетбольный праздник 
Шоу под вывеской «Матч всех звёзд» началось с 12 часов по московскому времени
 1) сборная России в возрастной категории до 15 лет выиграла у сверстниц из Европы — 68:50
 2) на торжественной церемонии открытия Матча президент FIBA-Europe Гиоргос Вассилакопулос вручил нападающей московского «Динамо» Анете Екабсоне-Жогота приз лучшей баскетболистки континента в 2007 году. Гендиректор ВТБ Василий Титов произвел символическое вбрасывание.
 3) во время большего перерыва матча был проведён конкурс трёхочковых бросков:  Эдвиж Лоусон (ЦСКА) в финале выиграла у  Эвантии Мальци, а в парном соревновании греческий тандем, состоящий из Эвантии Мальци и Теодороса Папалукаса, был сильнее российского — Марины Карпуниной и Виктора Хряпы.
 

MVP поединка признана Амайя Вальдеморо, которая получила в подарок автомобиль «Мерседес».

См. также 
 Кубок Европы ФИБА (женщины) 2007/2008

Примечания

Ссылки 
 Статистика Евролиги ФИБА 2007/08 на сайте газеты «Спорт-Экспресс»
 Статистика Евролиги ФИБА среди женщин 2008/09

Женская Евролига
2007 год в баскетболе
2008 год в баскетболе